Филиберта де Люксембург (; 2-я пол. XV в. — 20 мая 1539, Мон-Сен-Жан (Кот-д'Ор) — принцесса Оранская, графиня де Шарни, представительница своего сына Филибера де Шалона, губернатора Франш-Конте и Шароле.

Дочь Антуана де Люксембурга, графа де Русси, де Бриенн и де Линьи, и Антуанетты де Бофремон.

В марте 1495 вышла замуж за Жана IV де Шалон-Арле, принца Оранского. В этом браке родилось трое детей. Старшая дочь Клод, или Клодин, появилась на свет в 1498 году, в 17 лет вышла замуж за графа Генриха III фон Нассау, позднее ставшего великим камергером Карла V, и умерла в 1521 году. Старший сын по имени Клод умер ребёнком в 1500 году. Младший, Филибер, родился 18 или 19 марта 1502, встал  на сторону Карла V, с 1519 года сражался в имперской армии и умер в Италии в 1530 году. Все его владения перешли к Рене де Нассау, сыну его сестры Клод.

Овдовев в апреле 1502, Филиберта осуществляла опеку над детьми и защищала их интересы. Она активно трудилась над восстановлением владений Шалонского дома, которые ее покойный муж с легкостью расточал. Ей пришлось продать часть столового серебра, чтобы вернуть некоторые владения, отчужденные при ее муже.
В начале своего вдовства принцесса активно участвовала в политической жизни Франш-Конте, действуя от имени сына, унаследовавшего пост губернатора графства. Филиберта председательствовала на заседаниях контуазских Штатов, а в 1508 году находилась в составе делегации графства Бургундского на переговорах со швейцарскими кантонами и Францией о нейтралитете провинции. Эти дипломатические соглашения легли в основу Наследственной лиги, заключенной со швейцарцами в 1511 году, и договора в Сен-Жан-де-Лоне, который в 1522 году установил нейтралитет обоих Бургундий. Эти договоры обеспечили безопасность Франш-Конте в европейских войнах XVI века.

Обладая энергичным характером, Филиберта не колебалась выступать против папских решений. В 1510 году она наложила секвестр на доходы епископства Оранского в ответ на интердикт папы Юлия II, наложенный на духовенство кафедрального собора Оранжа. Понтифик таким образом пытался отстранить Гийома Пеллисье, которого капитул избрал епископом, и навязать своего кандидата. Спор закончился компромиссом, по условиям которого Пеллисье занял епископскую кафедру, но должен был выплатить денежное возмещение папскому протеже.

Извлекая выгоду из противостояния домов Валуа и Габсбургов, принцесса лавировала между королем Франции и императором, оставаясь в милости у обоих. Она находилась в превосходных отношениях с Людовиком XII и Анной Бретонской, которая стала крестной матерью ее дочери. В 1507 году Клод де Шалон была отправлена ко двору Франции, вероятно, чтобы стать фрейлиной королевы.

Филиберта также сохраняла хорошие отношения с Австрийским домом. Графство Бургундия вернулось под власть Максимилиана I по условиям Санлисского договора с Францией в 1493 году, и с 1509 года графские полномочия там осуществляла его дочь Маргарита Австрийская. Максимилиан назначил Филиберте пенсион в 2 тыс. франков контуазской монетой, в знак признания заслуг ее мужа.

Враждебные действия Франции заставили Шалонский дом перейти на сторону Габсбургов. 30 января 1517 Франциск I приказал присоединить Оранское княжество к Дофине. Аннексия была осуществлена 16 марта, и на другой день шалонские гербы на воротах Оранжа заменили на дофинуазские. Потеря княжества означала не только уменьшение доходов, но и утрату княжеского титула, дававшего его обладателю возможность провозглашать свой суверенитет. Мать и сын решили примкнуть к императорской партии, и отправились в Гент, где принесли жалобу на произвол французов.

Маргарита Австрийская поддерживала требования Филиберты, но реституция Оранжа состоялась только в 1529 году, после подписания Камбрейского мира. Передача власти состоялась в январе 1530.

В июле 1517 Карл Габсбург назначил Филибера Оранского губернатором и генеральным наместником в графствах Бургундия и Шароле. Вначале по причине малолетства, а затем из-за частого участия в императорских военных кампаниях, принц передал управление провинциями матери, действовавшей от его имени. Фактически она осуществляла регентство до 1530 года, так как Маргарита Австрийская не имела возможности часто посещать Бургундию.

20 августа 1517 Маргарита пожаловала Филиберте пенсион в тысячу франков контуазской монетой.

После гибели Филибера де Шалона в битве при Гавинане в Тоскане (3 августа 1530), его племянник Рене де Нассау унаследовал Оранж и другие владения дяди, а Филиберта сохранила пользование узуфруктом. Отношения нового принца с бабкой быстро испортились. Рене и его отец Генрих III фон Нассау предприняли ряд попыток отобрать у Филиберты узуфрукт, и в результате 13 сентября 1533 она от него отказалась в обмен на крупный пенсион. Эта сделка не положила конца вражде, и Рене захватил движимое имущество и столовое серебро бабки, а также, при поддержке Карла V и Дольского парламента, все ее бургундские владения.

На требование передать печати, удостоверявшие акты и сделки, Филиберта ответила отказом, в начале 1534 года покинула Франш-Конте и укрылась в своем замке Мон-Сен-Жан в Бургундском герцогстве. Обиженная на внука, она передала своему дальнему родственнику Филиппу Шабо, адмиралу Франции и губернатору Бургундии, все свои права на владения Шалонского дома.

31 января 1531 она приказала воздвигнуть памятник на хорах церкви кордельеров в Лон-ле-Сонье, где был погребен ее сын. Изготовление монумента, по образцу того, который Маргарита поставила в Бру, было поручено скульпторам Жану-Батисту Мариотто и Конраду Мейту. Работы должны были начаться 1 апреля 1531. Сооружение памятника не было закончено. Статуи, готовые и недоделанные, пропали при перестройке церкви в XIX веке.

Литература 

 , pp. 131—133
 , pp. 309—313
 

Дом Люксембург-Линьи